Тук-тук-тук:

* «Тук-тук-тук» — компьютерная игра в жанре survival horror, разработанная российской студией Ice-Pick Lodge.
 «Тук-тук-тук» — рассказ детского писателя Николая Николаевича Носова.